Miage peut désigner :
 plusieurs toponymes de France, dans le massif du Mont-Blanc, sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains :
 les dômes de Miage, une montagne ;
 le col de Miage, un col franco-italien, entre les dômes de Miage et l'aiguille de Bionnassay ;
 le col des Miages ou col des Dômes, un col ;
 le glacier de Miage, un glacier du massif du Mont-Blanc situé sur le versant français ;
 le torrent de Miage, un cours d'eau affluent du Bon Nant ;
 les pâturages de Miage, un alpage et petite vallée glaciaire ;
 les chalets de Miage, un hameau d'alpage ;
 le refuge de Miage, un refuge de montagne ;
 plusieurs toponymes d'Italie, dans le massif du Mont-Blanc, sur le territoire de la commune de Courmayeur :
 le glacier du Miage, un glacier ;
 le glacier du Col de Miage, un glacier ;
 le lac du Miage, un petit lac glaciaire ;
 le lac du Jardin du Miage, un petit lac glaciaire ;
 le Jardin du Miage, un site naturel ;
 les chalets du Miage, un hameau d'alpage ;
 MIAGE, un diplôme universitaire français en informatique et gestion.

Homonymie de toponyme